Kærlighed ved første hik kan være:
 Kærlighed ved første hik (bog) – en bog af Dennis Jürgensen
 Kærlighed ved første hik (film) – filmatiseringen af bogen med samme navn.